Goodger kan som auktorsförkortning betyda:

 David T. Goodger
 Kim F. Goodger

Robotskapade auktorsförkortningar